Canuella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av T. och A. Scott 1893. Canuella ingår i familjen Canuellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Canuella